Сан Иларио има више значења:

 Сан Иларио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Иларио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Иларио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Иларио (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику